Античен театър може да се отнася за:

 Старогръцки театър – древногръцкото театрално изкуство

Сгради и археологически обекти:
 Античен театър в Пловдив, България
 Античен театър в Охрид, Република Македония 
 Дионски одеон от елинистичната епоха и Дионски римски театър в Дион, Гърция